DCF kan syfta på: 

 DCF (fotografi) – ett filsystem för digitalkameror
 DCF – ett digitalt styrt filter, se Digitally Controlled Filter
 DCF-värdering – en metod för företagsvärdering
 DCF – IATA:s kod för en flygplats i Dominica, se Canefield Airport
 DCF77 – en radiostation i Tyskland som sänder en tidssignal över långvåg

Akronymer